Le nom John Popham peut faire référence à :
 John Popham (v.1395-1463), soldat et parlementaire anglais,
 John Popham (1531-1607), juge et parlementaire anglais.